Batu puede referirse a:
Batu Kan, gobernante mongol del siglo XIII.
Batú, deporte de origen taíno.
Batu the Dog, Simplemente una leyenda